Pawtucket Congregational Church ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Pawtucket Congregational Church (Massachusetts), ID-Nr. 07000167
 Pawtucket Congregational Church (Rhode Island), ID-Nr. 78000004